Веннер:
 Веннер, Курт — американский художник, известный своей монументальной и уличной живописью мелом с использованием проекции, называемой анаморфозом
 Веннер, Доминик (1935—2013) — французский писатель
 Веннер, Томас (? — 1661) — английский мятежник, лидер пятой монархии.
 Веннер, Ян — соучредитель и издатель журнала Rolling Stone